Футболист года в Аргентине — ежегодное вознаграждение, организованное Argentine Sports Journalists' Circle. Приз вручается лучшему аргентинскому игроку или иностранному футболисту, играющему в чемпионате Аргентины. Это вознаграждение, называемое Olimpia de Plata al Mejor Futbolista — самая важная личная спортивная награда в Аргентине. Первым обладателем награды стал Эктор Ясальде, первым аргентинцем, игравшим за границей и получившим приз стал Марио Кемпес, а первым иностранцем стал уругваец Энцо Франческоли, игравший в «Ривер Плейте».

Победители

Победы по игрокам

Примечания

Ссылки 
 
 Победители на сайте weltfussball.de

Футбольные награды